Samoilă este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Alexandru Samoilă (n. 1950), dirijor sovietic și moldovean.
 Mihai Samoilă (n. 1968), eseist, istoriograf, scriitor și traducător român.
 Cătălin Samoilă (n. 1990), fotbalist român.

De asemenena, este și un prenume. Se poate referi la una din următoarele persoane:
Samoilă Mârza (1886–1967), fotograf român.
Samoilă Stoica (1939–2018), general de armată român, inventator și inginer militar.

Alte sensuri:
Pârâul lui Samoilă, curs de apă din bazinul râului Putna.